Sames ist der Name folgender Orte:

 Sames (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques
 Sames (Asturien), Gemeinde in der spanischen Provinz Asturien

SAMES steht für:
 Serviçio Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde, eine Behörde des Gesundheitsministeriums Osttimors

Sames ist der Familienname folgender Personen:

 Sames (Orontiden), armenischer Herrscher (290–243 v. Chr.)
 Arno Sames (1937–2019), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Ferdinand Sames (1809–1871), deutscher Richter und Parlamentarier
 Heinrich Sames (1865–1939), hessischer Landtagsabgeordneter (DDP)
 Heinz Sames (1911–1943), deutscher Eisschnellläufer
 Karl Wilhelm von Sames (1724–1789), königlich dänischer General
 Klaus Sames (* 1939), deutscher Gerontologe
 Ștefan Sameș (1951–2011), rumänischer Fußballspieler

Abkürzung